Ranohira (plaats), een plaats in de regio Ihorombe, Madagaskar
Ranohira (geslacht), een geslacht van vlinders